Gabriel Lory ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Lory der Ältere (auch Gabriel Ludwig Lori; 1763–1840), Schweizer Maler, Radierer und Zeichner
 Gabriel Lory der Jüngere (auch Mathias Gabriel Lori; 1784–1846), Schweizer Maler, Radierer und Zeichner